Хорст Альберто Карлос Фульднер Брюне (; 16 декабря 1910, Буэнос-Айрес, Аргентина — 1992, Мадрид, Испания) — гауптштурмфюрер СС, ключевая фигура по переправке европейских нацистских военных преступников за границу. Аргентинец немецкого происхождения.

Биография 
Родился в семье немецких иммигрантов в Буэнос-Айресе. В 1922 году Фульднеры вернулись в Германию. В 1932 Хорст Карлос Фульднер поступил в войска СС.
По поручению шефа SD Вальтера Шелленберга и Генриха Гиммлера занялся изучением возможных путей бегства национал-социалистов из страны. С 1945, при поддержке президента Аргентины Хуана Перона, начал переправлять европейских нацистских военных преступников в страны Латинской Америки, в частности Адольфа Эйхмана.
Основатель компании CAPRI (), занимавшейся монтажом гидроэлектростанций и использованием других природных ресурсов для индустриализации страны.
В Аргентине и Испании в большинстве случаев был известен как Карлос Фульднер, в Германии как Хорст Фульднер.

См. также 
 Аргентина во Второй мировой войне
 Compañía Argentina para Proyectos y Realizaciones Industriales – Fuldner y Cía
 ODESSA (организация)
 Крысиные тропы
 Шарль Леска
 Алоиз Худал

Примечания

Литература 
 Уки Гоньи: Odessa. Die wahre Geschichte. Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher. Berlin/Hamburg 2006. ISBN 3-935936-40-0
 Gerald Steinacher: Nazis auf der Flucht. Wie Kriegsverbrecher über Italien nach Übersee entkamen. Fischer Taschenbuch, Frankfurt 2010, ISBN 978-3-596-18497-2
 Ernst Klee: Persilscheine und falsche Pässe. Wie die Kirchen den Nazis halfen. Fischer Taschenbuch, 4. Auflage, 2002
 Eckhard Schimpf: Heilig. Die Flucht des Braunschweiger Naziführers auf der Vatikan-Route nach Südamerika. Braunschweig 2005

Ссылки 
 Theo Bruns: Argentinien und die «Unerwünschten». Nach 1938 konnten jüdische Flüchtlinge oft nur heimlich oder mit gefälschten Papieren einreisen. In: Ila 298
 Theo Bruns: Massenexodus von NS-Kriegsverbechern nach Argentinien. Die größte Fluchthilfeoperation der Kriminalgeschichte. In: ila 299
 Theo Bruns: Der Vatikan und die Rattenlinie. Wie die katholische Kirche Nazis und Kriegsverbrecher nach Südamerika schleuste.
 La danza de la muerte (página 2) — Monografias.com 

Члены НСДАП
Участники Второй мировой войны
Офицеры СС
Аргентина во Второй мировой войне
Ультраправые в Аргентине